Goze Deltschew  ist der Name folgender Personen:

 Goze Deltschew (1872–1903), bulgarischer Revolutionär, siehe Georgi Nikolow Deltschew

Goze Deltschew bzw. Goce Delčev ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Goze Deltschew (Stadt), eine Stadt in Bulgarien
 Goze Deltschew (Sofia), ein Bezirk in der bulgarischen Hauptstadt Sofia
 Goze Deltschew (Viertel), ein Viertel in der bulgarischen Hauptstadt Sofia
 Goze Deltschew (Berghütte), eine Berghütte im Pirin-Gebirge in Bulgarien
 Kloster Goze Deltschew, ein Kloster in Bulgarien
 Goce Delčev (Dorf), ein Dorf bei Skopje in Mazedonien